Андрей Попов може да се отнася за:
 Андрей Попов (адмирал) (1821 – 1898), руски адмирал
 Андрей Попов (филолог) (1841 – 1881), руски филолог
Андрей Попов (офицер) (? – 1877), руски поручик